Niemcy:
 Boffzen – gmina  w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden
 Boffzen – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden
 Boffzen – obszar wolny administracyjnie (niem. gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden